Канни — місто у Франції.
 Канни — місто в Італії, де відбулася найбільша битва Другої Пунічної війни. (Див. Битва при Каннах 216 р. до н. е.)